Słowo Talavera może dotyczyć: 
 Talavera – miasto na Filipinach w regionie Luzon Środkowy, na wyspie Luzon
 Talavera – gmina w Hiszpanii, w prowincji Lleida, w Katalonii

Zobacz też 
 Talavera de la Reina – miasto w środkowej Hiszpanii, w regionie Kastylia-La Mancha, nad rzeką Tag
 Talavera de la Reyna (keczua Talawira) – peruwiańskie miasto, znajdujące się w prowincji Andahuaylas, w regionie Apurímac, w dystrykcie Talavera de la Reyna
 Talavera de la Reyna (hiszp. Distrito de Talavera de la Reyna, keczua Talawira distritu) – peruwiański dystrykt, znajdujący się w prowincji Andahuaylas, w regionie Apurímac
 Talavera la Real – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze